

Persone 
 Danielle Lins – pallavolista brasiliana
 Ivan Lins – musicista, compositore e cantante brasiliano
 José Lins do Rego – scrittore e sceneggiatore brasiliano
 Norbert Lins – politico tedesco
 Osman Lins – scrittore brasiliano

Altro 
 Cratere Lins – cratere sulla superficie di Marte 
 Lins – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
 Microregione di Lins – microregione brasiliana dello Stato di San Paolo